

Presentación previa 
Mate Pavić y Michael Venus eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Konstantin Kravchuk y Denys Molchanov ganaron el título tras derrotar en la final Jonathan Erlich y Philipp Oswald.

Cabeza de serie

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Primera ronda)
  Jonathan Erlich /  Philipp Oswald (Finalistas)

<ol start=3>
  Aliaksandr Bury /  Adil Shamasdin ''(Semifinales)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Israel 2016